Осётр:

 Осётр () — род рыб семейства осетровых.
 Осётр — река в России, правый приток Оки.
 Подводные лодки типа «Осётр» — серия российских подводных лодок начала XX века, построенных по американскому проекту.
 «Осётр» — российская подводная лодка, головной корабль своего типа.

См. также